Indonesië
 Jiput (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Jiput (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam